Сара Еррані була чинною чемпіонкою і зуміла захистити свій титул, у фіналі перемігши Карлу Суарес Наварро з рахунком 6–0, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина 

| RD3-score04-1=65
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=1
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=2
| RD4-team02=
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=
}}

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер 
 ''' Шерон Фічмен

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw
 Qualifying Draw 

Abierto Mexicano Telcel 2013